Annesorhiza caffra är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Annesorhiza caffra ingår i släktet Annesorhiza och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caffra